Palaua son dos géneros diferentes homónimos, uno animal y otro vegetal:
 Palaua Baker, 1941, un caracol terrestre poco conocido.
 Palaua Cav., 1785, un género botánico de la familia Malvaceae.